Die Hong Kong Sevens 2007 (aus Sponsoringgründen auch als Cathay Pacific/Credit Suisse Hong Kong Sevens 2007 bezeichnet) waren die 32. Ausgabe des 7er-Rugby-Turniers Hong Kong Sevens. Das Turnier fand vom 30. März bis zum 1. April statt. Im Finale gewann Samoa 27:22 gegen Fidschi und gewann damit das Turnier zum 2. mal.

Teilnehmer 
24 Mannschaften nahmen an den Hong Kong Sevens 2007 teil:

 
 
  China
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Taiwan

Vorrunde

Tabelle 

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Finalrunde

Bowl 
Teilnehmer in dieser KO-Runde um die Plätze 17 bis 24 waren die zwei schlechteren Gruppendritten und die sechs Viertplatzierten der Vorrundengruppen.

Plate 
Teilnehmer in dieser KO-Runde um die Plätze 9 bis 16 waren die vier schlechteren Gruppenzweiten und die vier besten Gruppendritten.

Cup 
Teilnehmer in dieser KO-Runde um die Plätze 1 bis 8 waren die sechs Gruppensieger und die zwei besten Gruppenzweiten.

Weblinks 
 Hong Kong Sevens 2007 auf rugby7.com

Rugby 2007